Txangurro es una voz en euskera que se refiere a:

 Especímenes animales de la especie Maja squinado o centollo.
 Preparados tradicionales de la gastronomía del País Vasco con txangurro como ingrediente principal.